Шуваловское кладбище — кладбище в Выборгском районе Санкт-Петербурга на берегу Большого Нижнего Суздальского озера на Церковной горе.

Площадь кладбища — 6,85 га. Вход на территорию кладбища — со стороны Выборгского шоссе.

История 
В 1726 году земли в районе Суздальских озёр были пожалованы полковнику Ивану Максимовичу Шувалову-старшему (ум. 1736). Здесь возникла Суздальская Слобода, населённая крестьянами, переведёнными из Суздальского уезда, затем переименованная в село Спасское (по названию храма), позже ставшее называться Первым Парголовым. По другой версии, эти земли были подарены Шуваловым императрицей Елизаветой Петровной после её восшествия на престол, в благодарность за помощь в перевороте. По этой версии первым владельцем стал сын Ивана Максимовича — граф Петр Иванович Шувалов, при котором в 1755 году была построена первая деревянная церковь Спаса Нерукотворного Образа.  При церкви не позже 1768 г. возникло приходское кладбище. На нём хоронили сначала крепостных крестьян из ближайших селений, затем, с середины XIX века, с превращением окрестных мест в дачную окраину Петербурга, здесь стали появляться захоронения знатных лиц, духовенства, государственных деятелей, деятелей культуры.

Во время блокады Ленинграда на Шуваловском кладбище появились братские и одиночные могилы солдат, погибших при обороне города и умерших от ран в госпиталях, а также множество могил жертв блокады, разбросанных по всей территории кладбища. По воспоминаниям старожилов, братские могилы находились по периметру всего кладбища. Возможно, за нынешней официальной его территорией.

В настоящее время на кладбище преобладают захоронения 1940—1960-х годов. Особенностью кладбища является чрезвычайно тесное расположение могил, затрудняющее доступ к некоторым из них. В 1975 году Шуваловское кладбище объявили полузакрытым, и захоронения на нем разрешаются лишь в исключительных случаях.

Прогуливаясь по этому кладбищу, Александр Блок сочинил стихотворение «Над озером» (на кладбище существует так называемый «камень Блока», где по местной легенде у поэта и родились эти строки):

С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый —
Влюблённые ему я песни шлю.

Спасо-Парголовская церковь 

Предполагается, что в строительстве первой церкви в Суздальской слободе, на мызе графа П. И. Шувалова, освящённой 7 сентября 1755 года, принимал участие Ф. Б. Растрелли. Она сгорела 31 мая 1791 года от удара молнии. В 1793 году была построена новая деревянная церковь по проекту Луиджи Руска примерно в 50 метрах от первой.

В 1876—1880 годах на кладбище воздвигнута каменная трёхпрестольная Спасо-Парголовская церковь по проекту инженер-архитектора К. А. Кузьмина. К югу от каменной церкви в 1886 году им же была возведена деревянная церковь Александра Невского, для которой использовали часть материала разобранного за ветхостью второго Спасо-Парголовского храма.

В XX веке Спасо-Парголовская церковь не закрывалась.

Захоронения 
 епископ Лужский Симеон (Бычков);
 китаевед В. М. Алексеев (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 языковед В. И. Чернышёв (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 футболисты-братья М. П. Бутусов; К. П. Бутусов; А. П. Бутусов; В. П. Бутусов;
 капитан советского ледокольного флота В. И. Воронин (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 литературовед В. А. Десницкий (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 химик, историк и искусствовед В. Я. Курбатов (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 скульптор В. В. Лишев (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 архитектор И. А. Монигетти (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 библиотекарь и архитектор Императорской публичной библиотеки В. И. Собольщиков;
 народный артист СССР Р. Ф. Лебедев;
 кинооператор В.И.Федосов;
 оперный артист Н. K. Печковский;
 археолог Б. В. Фармаковский;
 почвовед К. Д. Глинка (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 химик-органик А. Е. Порай-Кошиц (могила — объект культурного наследия федерального значения по перечню КГИОП);
 врач тибетской медицины, предприниматель, политический деятель П. А. Бадмаев;
 врач-гомеопат Н. Е. Габрилович;
 врач, общественный деятель В. В. Цимбалин;
 О. А. Пушкина, супруга А. Л. Пушкина, племянника русского поэта, и другие;
 профессор А. В. Ливеровский — российский инженер путей сообщения, доктор технических наук, профессор, министр путей сообщения Временного правительства (1917).

Список аллей

Примечания

Ссылки 
 Шуваловское кладбище. Галерея на Russian Necropolis Gallery
 Всё о Санкт-Петербурге
 Аллеи Шуваловского кладбища на Яндекс Картах.

Кладбища по алфавиту